Los nervios clúneos o cluneales son un conjunto de ramos nerviosos de diferente origen que proporcionan la inervación sensitiva de las nalgas. De acuerdo con su topografía se los puede dividir en superiores, inferiores, mediales y laterales.

Etimología 
El adjetivo clúneo o cluneal, deriva de la palabra latina clunis, sinónimo de nates, ambas con el significado de nalgas. Este último término, «nates», es el nombre latino preferido de la Terminología Anatómica Internacional.

Clúneos superiores 
Tienen su origen en los ramos posteriores de los nervios lumbares. Los más inferiores de estos ramos penetran en el músculo erector de la columna. Después de habérle dejado ramas colaterales motoras, llegan a los tegumentos, atravesando la fascia toracolumbar, y se dividen en filetes mediales y laterales, donde finalmente estos últimos se reparten en las regiones lumbar y glútea superior.

Clúneos medios 
Provienen de las ramas posteriores de los nervios sacros. Después de salir de los forámenes sacros posteriores, los nervios sacros se anastomosan entre ellos para luego dirigirse a los músculos del erector de la columna y glúteo mayor, atravesarlos y hacerse superficiales para llegar al fin a la piel.

Clúneos inferiores 
Nacen de los nervios glúteos inferiores, y del ramo perineal del cutáneo femoral posterior. Los primeros, después de haber penetrado en la cara profunda del glúteo mayor o contorneado su borde inferior, se distribuyen en la piel de la región glútea. Del cutáneo femoral posterior, sale el ramo perineal que se dirige al pliegue entre el muslo y el periné, en su trayecto hacia el escroto va despidiendo filetes sensitivos, entre ellos, para la región glútea inferior.

Referencias

Bibliografía 

 Testut, L et Latarjet, A Tratado de anatomía humana; Salvat; Barcelona, España 1984
 Latarjet, M et Ruiz Liard, A Anatomía humana; Médica panamericana; Buenos Aires, Argentina 2014

Anatomía
Sistema nervioso periférico
Sistema nervioso
Nalga